В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1974 года в африканской зоне (КАФ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир).

22 страны КАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1974 года (две снялись). Африканская континентальная зона получила 1 (из 16) путёвку в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в четыре этапа:
 Первый этап, второй этап и третий этап: В каждом из этих этапов команды в парах определяли победителя двух матчей (дома и в гостях). Победители выходили в следующий этап.
 Финальный этап: 3 страны играли каждая с каждой дома и в гостях. Победитель получал путёвку.

Первый этап 

 вышла во второй этап с суммарным счётом 2-1.

 вышла во второй этап с суммарным счётом 5-2.

 вышел во второй этап с суммарным счётом 3-2.

 вышел во второй этап с суммарным счётом 3-0.

 вышла во второй этап с суммарным счётом 2-1.

Счёт двух матчей был ничейным 1-1, был назначен дополнительный матч.

 вышла во второй этап.

 вышла во второй этап с суммарным счётом 6-1.

 вышла во второй этап с суммарным счётом 3-2.

 вышла во второй этап с суммарным счётом 10-1.

 вышел во второй этап с суммарным счётом 4-0.

 снялся, поэтому  вышел во второй этап автоматически.

 снялся, поэтому  вышел во второй этап автоматически.

Второй раунд 

 вышла в третий этап с суммарным счётом 3-1.

 вышел в третий этап с суммарным счётом 3-2.

 вышла в третий этап с суммарным счётом 5-3.

 вышла в третий этап с суммарным счётом 4-2.

 Матч прерван на 85-й минуте при счёте 2:3 из-за массовых беспорядков. Сборной Нигерии засчитано техническое поражение.

 вышла в третий этап с суммарным счётом 2-0.

Счёт двух матчей был ничейным 1-1, был назначен дополнительный матч.

 вышел в третий этап.

Третий раунд 

 вышла в финальный этап с суммарным счётом 5-2.

 вышла в финальный этап с суммарным счётом 4-2.

 вышел в финальный этап с суммарным счётом 4-2.

Финальный раунд 

 ФИФА присудила победу Заиру со счётом 2-0, так как Марокко отказалась от матча

 получил путёвку.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир, АФК и ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1974
1974